Asakawa bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Asakawa (Fukushima)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Asakawa (Han)

Asakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Chieko Asakawa (* 1958), japanische Informatikerin
 Hayato Asakawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Asakawa Kan’ichi (1871–1948), Historiker
 Maki Asakawa (1942–2010), japanische  Sängerin, Songwriterin und Produzentin
 Yū Asakawa, Synchronsprecherin, Sängerin